Tango in the Night — музичний альбом гурту Fleetwood Mac. Виданий 13 квітня 1987 року лейблом Warner Bros. Records. Загальна тривалість композицій становить 43:37. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень 
 «» — 3:37
 «Seven Wonders» — 3:38
 «» — 3:41
 «Caroline» — 3:50
 «Tango in the Night» — 3:56
 «Mystified» — 3:06
 «» — 3:38
 «Family Man» — 4:01
 «Welcome to the Room…Sara» — 3:37
 «Isn't It Midnight» — 4:06
 «When I See You Again» — 3:47
 «You and I, Part II» — 2:40

Хіт-паради

Посилання 

Альбоми Fleetwood Mac
Альбоми Warner Bros. Records